Frans van der Luytgaarden  (Tilburg, 8 april 1938) is een voormalige Nederlandse voetballer die tussen 1959 en 1961 uitkwam voor Willem II.

Carrièrestatistieken

Zie ook
 Lijst van spelers van Willem II
 Lijst van spelers van NOAD

Nederlands voetballer